Чемпіонат Австрії 1979—1980 () — 69-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чотирнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1980
Австрія
Австрія
1979 в австрійському спорті
1980 в австрійському спорті